Hul har flere betydninger:

Astronomiske begreber
 Sort hul
 Gråt hul
 Hul i universet

Faststoffysik
 Elektronhul

Geologi
 Jordfaldshul
 Ferskvandshul

Underholdning
 Hul i hovedet – et TV-program.
 Der' hul midt i spanden – en sang.

Snedkeri
 Taphul